Angeler ist der Familienname folgender Personen:

 Joaquín Moya-Angeler Sánchez (* 1954), spanischer Politiker
 Joseph Angeler (1818–1898), österreichischer Bildhauer
 Marco Angeler (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Philipp Angeler (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Ramón Portillo Moya-Angeler (1899–1973), Pharmazeut